Pacto generalmente se refiere a un convenio o tratado solemne, estricto y condicional entre dos o más partes. También, puede hacer referencia a:
 El pacto bíblico; en el marco de la Biblia, convenio entre Dios y su pueblo.
 El pacto con el diablo; según la creencia popular, alianza entre el personaje bíblico Satanás y algún ser humano.
 Un pacto comercial, acuerdo que regula los aranceles, cuotas y otras restricciones comerciales sobre artículos negociados entre los signatarios.
 Un pacto de suicidio, acuerdo entre dos o más personas para suicidarse juntas.

Además, puede referirse a los siguientes topónimos:
 Pacto, parroquia rural de Quito (Ecuador).
 Pact, poblado y comuna de la región de Ródano-Alpes (Francia).

Enlaces externos